Der Pennälertag ist das jährlich zu Pfingsten stattfindende Verbandstreffen des Mittelschüler-Kartell-Verbandes (MKV) – des Verbandes katholischer Schülerverbindungen in Österreich. Der Name leitet sich von Pennäler ab, einem alten Wort für Mittelschüler (Gymnasiasten).

Auch der Allgemeine Pennäler-Ring (APR) in Deutschland veranstaltet seit 1990 regelmäßig Pennälertage.

Ablauf der Pennälertage des MKV 
Seit 1946 treffen sich jährlich die Verbindungen des MKV aus ganz Österreich und zahlreiche Verbindungen anderer Verbände und Nationen in einer von Jahr zu Jahr wechselnden österreichischen Stadt. Der „typische“ Ablauf eines Pennälertages hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten wie folgt etabliert:

 Freitag: Kartellrat, Empfang der Kartellratsteilnehmer beim jeweiligen Landeshauptmann, Anreise der anderen Teilnehmer
 Samstag: Vormittag parallel Aktiventag und Philistertag, Nachmittag Kartellversammlung, Abends diverse Feiern einzelner Landesverbände
 Sonntag: Vormittag Chargierproben, Nachmittag Festumzug und Festmesse, abends Pennälertagskommers, im Anschluss Ausklang
 Montag: Abreise der Teilnehmer

Der Pennälertag erfüllt mit Sitzungen der vier höchsten Gremien des Verbandes (Kartellrat, Aktiventag, Philistertag und Kartellversammlung) nicht zuletzt organisatorische Zwecke.

Konflikte 
Immer wieder gibt es kleinere Demonstrationen gegen den Pennälertag. Ernst zu nehmende Proteste gab es jedoch nie: So erschienen zur bekanntesten Demonstration der letzten Jahre am Pennälertag 2004 in Baden, bei dem es zu Protesten mehrerer Gruppierungen (z. B. Volxtheaterkarawane, Antifaschistische Linke etc.) kam, lediglich – gemäß der Veranstalter – 40 bis 60 Protestteilnehmer. Zu tätlichen Angriffen seitens der Protestteilnehmer kam es nicht.

Liste der Pennälertage des MKV

Weblinks 
 Internetpräsenz des Pennälertages 2023

Einzelnachweise 

Mittelschüler-Kartell-Verband
Feste und Brauchtum (Österreich)
Schülerverbindungen